Latence může být:

 Latence – v technice zpoždění, čas spotřebovaný zpracováním v nějakém systému, jeho režie
 CAS latence – zpoždění počítačové paměti

Další významy 
 Inkubační doba